Der Schach-Weltpokal 2007 (offiziell: FIDE World Cup 2007) fand vom 24. November bis 16. Dezember in Chanty-Mansijsk, Russland, statt und diente als Qualifikationsetappe für die Schachweltmeisterschaft 2010.

An dem Turnier, das im Pokal-System ausgetragen wurde, nahmen 128 Schachspieler teil, die sich zuvor über nationale und internationale Ausscheidungen qualifiziert hatten. Der US-Amerikaner Gata Kamsky gewann den Wettbewerb unbesiegt, er musste nur einmal in den Tiebreak, und besiegte im Finale über vier Partien Alexei Schirow 2,5:1,5. Durch seinen Sieg qualifizierte sich Kamsky für das Kandidatenfinale gegen Wesselin Topalow. Der Gewinner (Topalow) erkämpfte sich das Recht, Weltmeister Viswanathan Anand herauszufordern.

Zwei 17 Jahre alte Spieler, Sergey Karjakin und Magnus Carlsen, erreichten das Halbfinale.

Die vier Halbfinalisten erhielten Zugang zum FIDE Grand Prix 2008/09, der eine Qualifikationsstufe zur Weltmeisterschaft 2012 darstellte.

Prominente nicht teilnehmende Spieler 
Wladimir Kramnik und Wesselin Topalow konnten nicht teilnehmen, da sie bereits Privilegien im laufenden WM-Zyklus genossen, die noch von ihrer Teilnahme an der Schachweltmeisterschaft 2006 herrührten, welche die Zweiteilung des WM-Titels beendete. Alle anderen führenden Großmeister, inklusive Weltmeister Anand; waren berechtigt, teilzunehmen, Anand verzichtete jedoch.

Drei weitere Spieler, die kurz zuvor am WM-Turnier 2007 in Mexiko teilnahmen – Péter Lékó, Alexander Morosewitsch und Boris Gelfand –, nahmen auch nicht teil. Lékó und Morosewitsch verweigerten ihre Teilnahme aufgrund der Privilegien für Kramnik und Topalow. Als einziger weiterer Spieler aus den Top 30 der Weltrangliste nahm Judit Polgár nicht teil.

Qualifikation 
Die Liste der Teilnehmer stellt sich wie folgt zusammen:

 Die besten drei Spieler der Schachweltmeisterschaft 2007 (Lewon Aronjan, Peter Swidler, Alexander Grischuk). Die restlichen fünf Teilnehmer dieser WM wurden durch die durchschnittlich fünf besten Spieler der FIDE-Weltrangliste vom Juli 2006 sowie Januar 2007 ersetzt.
 Die Schachweltmeisterin von 2006, Xu Yuhua.
 Der Juniorenweltmeister von 2006: Sawen Andriasjan.
 25 Spieler mit den höchsten Elo-Zahlen (einschließlich der oben genannten fünf): Hierzu wurde wiederum der Durchschnitt der Listen vom Juli 2006 und Januar 2007 genommen.
 89 Spieler, die sich über Kontinentale und Zonenmeisterschaften qualifiziert hatte.
 45 Spieler aus Europa (16 von der Europäischen Einzelmeisterschaft 2006 und 29 von der aus dem Jahr 2007)
 19 Spieler aus Amerika (7 von der 4. Panamerika-Meisterschaft, 12 von der from the 2.1 through 2.5 Zonals),
 19 Spieler aus Asien und Ozeanien (10 von der 6. Asien-Meisterschaft, 9 von from the 3.1 through 3.6 Zonals),
 6 Spieler aus Afrika (Afrika-Meisterschaft 2007).
 5 durch den FIDE-Präsident Nominierte: Sergei Rubljowski, Jewgeni Barejew, Sjarhej Schyhalka, Ziaur Rahman und Boris Sawtschenko.
 4 durch das örtliche Organisationskomitee Nominierte: Jewgeni Alexejew, Nikolai Kabanow, Alexei Pridoroschny und Wladimir Genba.

Teilnehmer 
Sofern nicht anders vermerkt trugen alle Spieler den Großmeistertitel. Die Zahl hinter dem Namen steht für die Elo-Zahl, die der jeweilige Spieler zu Beginn des Turniers aufwies.
, 2787
, 2752
, 2742
, 2741
, 2739
, 2732
, 2729
, 2716
, 2715
, 2714
, 2714
, 2713
, 2710
, 2705
, 2703
, 2695
, 2694
, 2692
, 2691
, 2691
, 2690
, 2690
, 2683
, 2679
, 2678
, 2678
, 2676
, 2674
, 2674
, 2674
, 2670
, 2668
, 2668
, 2661
, 2661
, 2660
, 2657
, 2656
, 2655
, 2654
, 2653
, 2649
, 2649
, 2648
, 2646
, 2646
, 2645
, 2644
, 2643
, 2643
, 2643
, 2643
, 2643
, 2641
, 2639
, 2635
, 2634
, 2627
, 2626
, 2616
, 2615
, 2610
, 2609
, 2608
, 2608
, 2607
, 2606
, 2606
, 2601
, 2597
, 2597
, 2594
, 2593
, 2592
, 2592
, 2591
, 2587
, 2586
, 2585
, 2584
, 2584
, 2583
, 2582
, 2576
, 2573
, 2569
, 2569
, 2568
, 2566, IM
, 2565
, 2565
, 2565
, 2563
, 2562
, 2561
, 2561
, 2552
, 2552
, 2547
, 2546
, 2546
, 2544
, 2534
, 2531
, 2530
, 2528
, 2520, IM
, 2517
, 2515, IM
, 2514, IM
, 2512, IM
, 2511, IM
, 2508, IM
, 2506, IM
, 2503, IM
, 2497
, 2496, IM
, 2494
, 2491, IM
, 2484
, 2480, IM
, 2477, IM
, 2435, IM
, 2429, IM
, 2427, IM
, 2413, IM
, 2389, FM
, 2352, IM
1 Isoria nahm auf Grund von Visa-Problemen nicht teil. Gonzalez Zamora konnte wegen Krankheit nicht teilnehmen.

Bedingungen 
Das Turnier fand unter ähnlichen Bedingungen statt wie die umstrittenen FIDE-K.-o.-Weltmeisterschaften 1998–2004: Jede Runde bestand aus zwei Partien je Paarung, nur im Finale waren es vier Partien. Sollte nach den regulären Partien noch keine Entscheidung gefallen sein, waren Tiebreaks mit kürzerer Bedenkzeit vorgesehen.

Die Zeitkontrollen für die regulären Partien waren 90 Minuten für die ersten 20 Züge und weitere 30 Minuten für den Rest der Partie, wobei 30 Sekunden pro Zug zugegeben wurden. Die Tiebreaks bestanden aus zwei Schnellpartien (25 Minuten pro Spieler + 10 Sekunden pro Zug); nötigenfalls noch zwei Blitzpartien (5 Minuten + 10 Sekunden pro Zug); sollte es noch immer unentschieden stehen, so hätte eine einzige Partie über das Weiterkommen entschieden, wobei Weiß 6 Minuten Bedenkzeit hätte, Schwarz 5 Minuten. Bei einem Remis wäre Schwarz weiter.

Das Preisgeld betrug zwischen 6.000 Dollar (für Spieler, die in der ersten Runde ausschieden), 80.000 Dollar für den unterlegenen Finalisten und 120.000 Dollar für den Gewinner.

Ergebnisse, Runden 1–4

Zusammenfassung 
 Runde 1
Die meisten Favoriten setzten sich durch. Von den 32 Topgesetzten schieden lediglich Pawel Eljanow (19. Setzplatz), Konstantin Landa (25.) und P. Harikrishna (32.) aus.

 Runde 2
Teymur Rəcəbov, Dritter der Setzliste, sowie Loek van Wely, 24. der Setzliste, schieden nach den regulären Partien aus. In den Tiebreaks verloren Rustam Kasimjanov (22.), Andrei Volokitin (26.) und Wadim Swjaginzew (30.). Damit waren in der Runde der letzten 32 Spieler noch 24 der 32 Topgesetzten der Setzliste vertreten.

Vassily Ivanchuk, Nr. 1 der Setzliste, sowie Magnus Carlsen (10.), Ruslan Ponomarjow (14.) und Wang Yue (15.) mussten in die Tiebreaks, um weiterzukommen.

 Runde 3
Nach den zwei regulären Partien waren 10 der 16 Zweikämpfe entschieden. Die jeweiligen Sieger waren: Alexei Schirow (5. Setzplatz), Michael Adams (7.), Jewgeni Alexejew (8.), Magnus Carlsen (10.), Gata Kamsky (11.), Vladimir Akopian (12.), Dmitry Jakovenko (13.), Ruslan Ponomarjow (14.), Wang Yue (15.) und Iwan Tscheparinow (31.). Tscheparinow besiegte den an Nummer 2 gesetzten Şəhriyar Məmmədyarov.

Die restlichen sechs Kämpfe wurden erst im Tiebreak entschieden. Dabei setzten sich Liviu-Dieter Nisipeanu (33.), wobei er den Top-Gesetzten Vassily Ivanchuk ausschaltete, K. Sasikiran (35.), Jewgeni Barejew (41.), Lewon Aronjan (4)., Pjotr Swidler (6.) und Sergey Karjakin (17.) durch.

 Runde 4
In den regulären Partien gewannen Schirow, Ponomariov, Carlsen, Karjakin und Tscheparinow ihre Kämpfe gegen Akopian, Sasikiran, Adams, Nisipeanu und Wang Yue. Die anderen Paarungen (Jakovenko-Aronjan, Swidler-Kamsky und Barejew-Alexejew) gingen in die Tiebreaks,, in denen Jakovenko, Kamsky und Alexejew weiterkamen.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Ergebnisse, Runden 5–7 

 Finale, 13. bis 16. Dezember

Weblinks

Einzelnachweise 

2007
Schachwettbewerb in Chanty-Mansijsk
Weltpokal